Geografia:
 Wayne (comtat d'Ashtabula), població dels Estats Units a l'estat d'Ohio.
 Wayne (Illinois)
 Wayne (Maine)
 Wayne (Nebraska)
 Wayne (Nova Jersey)
 Wayne (Ohio)
 Wayne (Oklahoma)
 Wayne (Virgínia de l'Oest)
 Wayne City, població dels Estats Units a l'estat d'Illinois.
 Wayne Heights, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Pennsilvània.
 Wayne Lakes, població dels Estats Units a l'estat d'Ohio.
 Fort Wayne, ciutat ubicada del comtat d'Allen a l'estat d'Indiana, Estats Units d'Amèrica.
 South Wayne, població dels Estats Units a l'estat de Wisconsin.
 Biografies:
 Prenoms:
 Wayne Allwine (Glendale, Los Angeles County, 1947 – Los Angeles, 2009), actor de doblatge estatunidenc.
 Wayne Bridge (Southampton, 1980), futbolista professional anglès.
 Wayne Ferreira, tennista sud-africà.
 Wayne Gardner (Wollongong, Nova Gal·les del Sud, 1959), pilot de motociclisme australià.
 Wayne Green (1922?, Littleton, New Hampshire), editor i escriptor estatunidenc.
 Wayne Keon (Pembroke, Ontario, 1946), escriptor canadenc d'ètnia nipissing.
 Wayne Rainey (Los Angeles, Estats Units, 1960), pilot de motociclisme dels Estats Units.
 Wayne Rooney (Liverpool, 1985), futbolista anglès.
 Wayne Weiler (1934, Phoenix, Arizona), pilot estatunidenc de curses automobilístiques.
 John Wayne Bobbitt (Buffalo, Nova York, 1967).
 Mark Wayne Chase (1951), botànic estatunidenc d'origen britànic.
 Mark Wayne Clark (1896 - 1984), militar estatunidenc.
 Cognoms:
 John Wayne (1907 - 1979), actor nord-americà.
 Lil Wayne (1982), raper estatunidenc.
 ''Miscel·lània:
 Fountains of Wayne, banda estatunidenca de rock alternatiu i power pop formada el 1996.
 Fort Wayne Pistons, equip de bàsquet de la NBA amb seu a Detroit, Michigan.